Starseed eller star seed kan avse:

 Starseed (roman) – en science fiction-roman av Spider och Jeanne Robinson
 Starseed (sång) – en singel från 1994 av Our Lady Peace
 Starseed (musikgrupp) – ett sydafrikanskt hårdrocksband, ursprungligen från Johannesburg, Sydafrika